Календар и информация за състезания, които включват дисциплина колоездене и се провеждат изцяло или частично на територията на България.

Състезания за 2018 г.

Състезания за 2017 г.

Външни препратки 
 БКС – актуален календар 
 БКС – календар за 2017 г. 
 MTB-BG.com – актуален календар
 MTB-BG.com – календар за 2017